Intervál je lahko:
časovni interval je čas med dvema dogodkoma
interval v glasbi je razdalja med dvema tonoma
interval v matematiki je množica realnih števil, ki ležijo med dvema danima številoma